Tunoqqusaaq bezeichnet:
 Tunoqqusaaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tunoqqusaaq (Insel, Akia), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tunoqqusaaq (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tunoqqusaaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tunoqqusaaq (Sund), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland